Eldh ist der Nachname folgender Personen

 Carl Eldh (1873–1954), schwedischer Bildhauer
 Petter Eldh (* 1983), schwedischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Eld